Saint-Nicolas-la-Chapelle (Aube) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Saint-Nicolas-la-Chapelle (Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy